MRV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Mineral'nye Vody (Russia)
 mrv – codice ISO 639-3 della lingua mangareva